Stazione di Ladispoli – attivata nel 1888 e soppressa nel 1938;
 Stazione di Ladispoli-Cerveteri – attivata nel 1939.